Akryl eller acryl kan syfta på:

 Akrylgrupp –  en funktionell grupp inom organisk kemi
 Akrylharts – syntetiska hartser, konsthartser, bestående av polymerer av akrylat och/eller metakrylat, eventuellt sampolymeriserade med andra monomerer, såsom till exempel styren, akrylnitril eller butadien
 Akrylfibrer –  syntetiska textilfibrer framställda ur polyakrylnitril
 Polyakrylnitril –  används vid framställning av ett av de viktigaste syntetiska textilfibrerna
 Akrylfärg – en snabbtorkande färg med färgpigment i akrylatdispersion
 Akrylplast – en amorf termoplast som är känd även under handelsnamnen Bonoplex, Perspex och Plexiglas (Polymetylmetakrylat)
Polymetylmetakrylat – en amorf termoplast

Se även
Akrylat
Akrylsyra
Acrystal – ett tvåkomponent gjut- och lamineringssystem